Tizi Ouzou : commune en Algérie.
 Daïra de Tizi Ouzou: daïra en Algérie.
 Wilaya de Tizi Ouzou: Wilaya en Algérie.
 Communes de la wilaya de Tizi Ouzou: Communes en Algérie.
 Daïras de la wilaya de Tizi Ouzou: Daïras en Algérie.
 Centre hospitalier universitaire de Tizi Ouzou: Centre hospitalier en Algérie.
 Sanatorium de Tizi Ouzou: Sanatorium en Algérie.
 Cimetière de Tizi Ouzou: Cimetière en Algérie.
 Pénétrante de Tizi Ouzou: Autoroute en Algérie.
 Olympique de Tizi-Ouzou: Club sportif en Algérie.
 Kaci Tizi Ouzou: Comédien en Algérie.
 Liste des villages de la wilaya de Tizi ouzou : liste des villages algériens.
 Nouvelle Ville de Tizi Ouzou (La Tour) : quartier en Algérie.
 Hôtel de ville de Tizi Ouzou : monument en Algérie.
 Histoire de Tizi Ouzou : contenu sur l'histoire d'une municipalité d'Algérie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre